Gutscher ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Gutscher, Schweizer Archäologe
 Marianne Fieglhuber-Gutscher (1886–1978), österreichische Malerin
 Nicolay Gutscher (* 1968), deutscher Kameramann
 Roman Gutscher (1897–1967), österreichischer Politiker
 Uli Gutscher (* 1955), deutscher Jazzmusiker